Швентокшиското войводство  () е едно от 16-те войводства, на които е разделена Полша. Разположено е в централната част на страната, в историческата област Малополша. Името му произлиза от Швентокшиската планинска верига (в превод: планината Свети кръст). С площ от 11 710,50 км2 Швентокшиското войводство е 2-рото най-малко след Ополското. Столица и най-голям град е Келце.

География 
Швентокшиското войводство граничи с: Мазовецкото войводство на север, Люблинското на изток, Малополското на юг, Подкарпатското на югоизток, Силезкото на югозапад и Лодзкото на северозапад.

История 
Областта е създадена през 1999 г. чрез обединението на войводството Келце и западната част на Тарнобжег.

Население 
През 2010 г. в областта живеят 1 268 271 души.

Административно деление 
Войводството е разделено на 14 окръга (повята), които от своя страна се делят на 102 общини (гмини).

Фотогалерия

Източници